

Codici 
 poj – vecchio codice ISO 639-3 della lingua pokomo inferiore, ritirato per unione con lingua pokomo (pkb)

Altro 
 POJ – abbreviazione di Pe̍h-ōe-jī, sistema di romanizzazione